Kedungbunder kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedungbunder, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Kedungbunder, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar